Johan Motin (né le  à Karlskoga en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 || Färjestads BK || Elitserien ||22 ||0 ||4 ||4 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007||Bofors IK || Allsvenskan ||15 ||2 ||3 ||5 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Färjestads BK || Elitserien ||28 ||0 ||2 ||2 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Färjestads BK || Elitserien ||52 ||0 ||3 ||3 ||28 ||13 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2009-2010 || Falcons de Springfield || LAH || 55|| 1|| 5|| 6|| 33|| || || || ||
|-
|2009-2010 || Oilers d'Edmonton || LNH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
|2010-2011 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 34|| 1|| 3|| 4|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Thunder de Stockton || ECHL || 14|| 1|| 1|| 2|| 12|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2011-2012 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 10|| 0|| 2|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Timrå IK || Elitserien || 33|| 0|| 2|| 2|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Örebro HK || Allsvenskan || 50|| 3|| 10|| 13|| 38|| 15|| 1|| 4|| 5|| 2
|-
|2013-2014 || Örebro HK || SHL || 54|| 1|| 7|| 8|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Örebro HK || SHL || 51 || 4 || 9 || 13 || 51 || 6 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
|2015-2016 || Örebro HK || SHL ||48 ||1 ||6 ||7 ||41 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2016-2017 || Örebro HK || SHL ||43 ||1 ||6 ||7 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
 |-
|2017-2018 || Lukko Rauma || Liiga ||59 ||2 ||12 ||14 ||22 ||2 ||0 ||0 ||0 ||10 
 |-
|2018-2019 || HIFK || Liiga ||60 ||1 ||12 ||13 ||48 ||13 ||0 ||1 ||1 ||8 
 |-
|2019-2020 || HIFK || Liiga ||59 ||2 ||11 ||13 ||55 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
 |-
|2020-2021 || HIFK || Liiga ||44 ||2 ||10 ||12 ||48 ||8 ||0 ||4 ||4 ||0 
|-
 |-
|2021-2022 || HIFK || Liiga  ||  ||

Trophées et distinstions

Elitserien (SHL) 

 Il remporte le Championnat avec les Färjestads BK en 2008-2009.

Notes et références 

Naissance en octobre 1989
Naissance à Karlskoga
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur du Färjestads BK
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Timrå IK
Joueur du Örebro HK
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du HIFK